Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (finale)
 Alberto Berasategui (primo turno, ritiro)
 Goran Ivanišević (primo turno, ritiro)
 Andrij Medvedjev (semifinali)

 Marc Rosset (campione)
 Àlex Corretja (secondo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Guy Forget (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1995
ATP Tour 1995